El topónimo Mosteiro es el equivalente a monasterio en gallego y portugués. Puede hacer referencia a varios lugares:

Galicia (España) 
Mosteiro (Bóveda), parroquia civil del municipio de Bóveda, provincia de Lugo.
Mosteiro (Cervantes), parroquia civil del municipio de Cervantes, provincia de Lugo.
Mosteiro (Guntín), parroquia civil del municipio de Guntín, provincia de Lugo.
Mosteiro (Ortigueira), parroquia civil del municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña.
Mosteiro (Otero de Rey), parroquia civil del municipio de Otero de Rey, provincia de Lugo.
Mosteiro (Palas de Rey), parroquia del municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo.
Mosteiro (Pol), parroquia civil del municipio de Pol, provincia de Lugo.
Mosteiro (Ramiranes), parroquia civil del municipio de Ramiranes, provincia de Orense.
Mosteiro de Ribeira, parroquia civil del municipio de Ginzo de Limia, provincia de Orense.

Brasil 
Mosteiro da Luz, Estado de São Paulo.
Mosteiro de São Bento (Sao Paulo), Estado de São Paulo.
Mosteiro de São Bento (Río de Janeiro), Río de Janeiro.
Mosteiro de São Bento (Paraíba), Paraíba.

Portugal 
Mosteiro (Lajes das Flores), freguesia del concelho de Lajes das Flores, Región Autónoma de las Azores.
Mosteiro (Oleiros), freguesia del concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco.
Mosteiro (Vieira do Minho), freguesia del concelho de Vieira do Minho, distrito de Braga.
Mosteiro de Fráguas, freguesia del concelho de Tondela, distrito de Viseu.